Workers Revolutionary Party oder Workers’ Revolutionary Party ist der Name folgender Parteien:

 Workers Revolutionary Party (Griechenland)
 Workers Revolutionary Party (Indien)
 Workers Revolutionary Party (Namibia)
 Workers Revolutionary Party (Vereinigtes Königreich)

 Workers’ Revolutionary Party (Argentinien)
 Workers’ Revolutionary Party (Mexiko)
 Workers’ Revolutionary Party (Nicaragua)
 Workers’ Revolutionary Party (Peru)
 Workers’ Revolutionary Party (Portugal)